Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 55-ös, továbbá -ös, 55A, 55B, illetve M55-ös, M55Y jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

55-ös busz (Budapest)
55-ös busz (Budapest, 1950–1993)megszűnt
-ös busz (Budapest, 1977–1990)megszűnt
55A busz (Budapest, 1953–1957)megszűnt
55B busz (Budapest, 1955–1957)megszűnt

55-ös busz (Miskolc, 1984–1988)megszűnt

55-ös busz (Nyíregyháza)

55-ös busz (Pécs)
55Y busz (Pécs, 2009–2014)megszűnt
M55-ös busz (Pécs, 1993–2009)megszűnt
M55Y busz (Pécs, 2006–2009)megszűnt

 55-ös busz (Tatabánya)

55-ös busz (Zalaegerszeg)megszűnt